Il termine trazione viene utilizzato:

Meccanica del continuo
Trazione – in meccanica del continuo rappresenta uno degli sforzi meccanici elementari cui può essere soggetto un corpo.

Meccanica applicata
Trazione – in meccanica applicata indica i vari modi in cui il moto rotativo dei propulsori viene trasformato in moto rettilineo esercitando così la trazione del veicolo al quale sono applicati e sono definiti in:
Trazione anteriore
Trazione posteriore
Trazione integrale

Energetica
 Trazione in energetica rappresenta il vettore energetico impiegato per la propulsione, per esempio per un treno, si parla di trazione ferroviaria, e viene suddivisa in:
Trazione animale
Trazione elettrica
Trazione trifase